

Sigle 
 Basic Life Support – sequenza di sostegno di base alle funzioni vitali che comprende la rianimazione cardiopolmonare
 Bern-Lötschberg-Simplon – compagnia ferroviaria svizzera scomparsa, dalla cui fusione con Regionalbahn Mittelland è nata BLS SA
 BLS SA – società ferroviaria svizzera
 Black Label Society – gruppo musicale statunitense
 Bureau Labor Statistics – ufficio statistico in USA omologo dell'ISTAT in italia

Codici 
 BLS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bollon (Australia)
 bls – codice ISO 639-3 della lingua balaesang

Informatica 
 bls – backlinks

Altro 
 Cadillac BLS – automobile della Cadillac